Nils Brahe kan syfta på:

 Nils Brahe den äldre (1604-1632), svensk greve och infanterigeneral
 Nils Brahe den yngre (1633-1699), svensk greve, riksråd 1660-1682
 Nils Fredrik Brahe (1812–1850), svensk greve, hovman och militär
 Nils Claës Brahe (1841–1907), svensk greve, hovman och militär

Se även 

 Niels Brahe